{| class="infobox" style=""
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Снукерныетурниры
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Jameson International
|-
|align = "center" | Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
|-
|align = "center" | сентябрь 1983
|-
|align = "center" | Eldon Square Recreation Centre
|-
| Призовой фонд — GB£ ?
|-
| Победитель — £ 24 000 
|-
| Высший брейк — ?
|- 
| Статус — рейтинговый
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Чемпион
|-
| Чемпион 1982 — Тони Ноулз
|-
| Чемпион 1983 — Стив Дэвис|-
| Финалист — Клифф Торбурн
|-
|}Jameson International 1983 — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил в сентябре 1983 года в Ньюкасле, Англия. Победителем турнира стал Стив Дэвис, обыгравший в финале Клиффа Торбурна со счётом 9:4.

Впервые Jameson International проводился в Ньюкасле. Кроме того, в этом году турнир получил регулярное телевизионное освещение.

 Результаты 

 Основной турнир 1 раундМатчи по 5 побед

 Деннис Тейлор 5:3 Дин Рейнолдс  
 Рэй Риардон 5:2 Мёрдо Маклауд  
 Вилли Торн 5:2 Джон Вирго  
 Марио Морра 5:3 Джимми Уайт  
 Дуг Маунтджой 5:4 Марк Уайлдмэн  
 Дэйв Мартин 5:2 Алекс Хиггинс  
 Майк Уоттерсон 5:3 Тони Мео  
 Джордж Скотт 5:3 Билл Вербенюк 

 Терри Гриффитс 5:2 Грэм Майлс  
 Стив Дэвис 5:1 Юджин Хьюз  
 Джим Доннелли 5:3 Дэвид Тэйлор  
 Сильвиньо Франсиско П:отказ Кирк Стивенс  
 Эдди Чарльтон 5:2 Джо Джонсон  
 Клифф Торбурн 5:0 Эдди Синклэр  
 Джон Спенсер 5:1 Пэдди Морган  
 Тони Ноулз 5:1 Рэй Эдмондс

Ссылки 

 Результаты турнира на Snooker Scene 
 Некоторые другие данные о турнире в архиве Криса Тёрнера 

Открытый чемпионат Шотландии (снукер)
1983 год в снукере